Зáур (За́за) Дави́дович Пачу́лия (; род. 10 февраля 1984 года, Тбилиси, ГССР, СССР) — грузинский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового. На драфте НБА 2003 года был выбран во втором раунде под общим 42-м номером клубом «Орландо Мэджик».

Карьера

Начало 
Уже к 13 годам рост Зазы составлял 204 см. Юноша считался очень перспективным баскетболистом. Скауты турецкого «Улькерспора» подписали его ещё в отрочестве. С ранних лет он уже выступал за сборную своей страны.

НБА 
На драфте НБА 2003 года Пачулия был выбран во втором раунде под общим 42-м номером клубом «Орландо Мэджик», в составе которого он провёл только сезон 2003/04. Новички лиги «Шарлотт Бобкэтс» выбрали его на расширительном драфте, после чего отправили его в «Милуоки Бакс» ещё до старта регулярного чемпионата. Свой единственный сезон в составе «Милуоки» он закончил со средними показателями 6,2 и 5,1 очков и подборов за игру, соответственно.

В межсезонье 2005 года Пачулия подписал контракт с «Атлантой», где провёл сезон 2005/06 в роли центрового стартовой пятёрки. Следующий сезон 2006/07 он также начинал в стартовой пятёрке, но вскоре сел в запас.

8 июля 2009 года Пачулия, ставший после окончания сезона 2008/2009 неограниченным свободным агентом, подписал новый контракт с «Хокс» на четыре года.

8 октября 2011 года, во время локаута в НБА, Заза перешёл в турецкий «Галатасарай», в декабре вернулся в «Атланту».

8 июля 2013 года Пачулия, ставший после окончания сезона 2012/2013 неограниченным свободным агентом, подписал контракт с «Милуоки Бакс» на три года.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Баскетболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по баскетболу
Игроки БК «Улкер»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Детройт Пистонс»
Почётные граждане Тбилиси